Караханлы — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Караханлы (Агджабединский район) — село в Агджабединском районе Азербайджана. 
 Караханлы (Кельбаджарский район) — село в Кельбаджарском районе Азербайджана.  
 Караханлы (Товузский район) — село в Товузском районе Азербайджана.

См. также 
 Карахан — фамилия образованная от тюркского титула Великий (черный) повелитель (хан).